Vira is de naam van een Zweeds kaartspel.

Vira (Ariège)
Vira (Pyrénées-Orientales)

Vira is ook de naam van een Zwitserse gemeente:
Vira (Gambarogno)
In Zwitserland is er ook een gemeente genaamd Mezzovico-Vira

Vira zou ook het juiste Latijnse meervoud zijn van het woord virus, in tegenstelling tot de vormen "viri" en "virii" die vanuit een foutieve logica soms als Latijns meervoud worden beschouwd van het woord virus.